ЖФК «Минск» () — белорусский женский футбольный клуб из Минска. Основан в сентябре 2008 года. Выступает в высшей лиге чемпионата Беларуси среди женщин.

Женская команда футбольного клуба «Минск» является регулярным участником Лиги чемпионов УЕФА: 2014/15 (групповой этап), 2015/16 (1/16 финала), 2016/17 (1/16 финала), 2017/18 (1/16 финала), 2018/19 (групповой этап), 2019/20 (1/8 финала).

Названия клуба 
 2008—2010 — «Минчанка-БГПУ»
 с 2011 — «Минск»

Достижения 
Чемпионат Белоруссии
  Чемпион (7): 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
  Серебряный призёр (3): 2012, 2020, 2021
  Бронзовый призёр (1): 2011

Кубок Белоруссии
 Обладатель (8): 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 Финалист (3): 2012, 2020, 2021

Суперкубок Белоруссии
 Обладатель (6): 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020
 Финалист (2): 2021, 2022

Текущий состав

Тренеры 
 Ирина Булыгина (2008—2012)
 Роман Левицкий (2013—2014)
 Йонас Пятраускас (2015)
 Юрий Малеев (2016—2018)
 Владимир Рева (2019)
 Вячеслав Григоров (2020, до октября)
 Александр Лухвич (2020, октябрь-декабрь)
 Владимир Шиндиков (2021, до марта)
 Андрей Пышник (2021—н.в.)

Известные игроки 
  Екатерина Миклашевич (2010—2017)
  Валентина Нижегородова (2011—2013)
  Светлана Асташова (2013—2014)
  Валерия Белая (2014—2020)
  Анна Козюпа (2015—2017, 2019—2020)
  Анна Пилипенко (2015—2018)
  Алеся Лынько (2015—2018, 2020)
  Эмюиджи Огбиагбевха (2016—2020)
  Тамила Химич (2017—2020)
  Любовь Шматко (2017—2020)
  Анна Сас (2020—2021)

Результаты выступлений по годам

Примечания

Комментарии

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 ЖФК «Минск» на официальном сайте УЕФА

Женские футбольные клубы Белоруссии
Спортивные клубы Минска